El Premio Ciutat de Vila-real es un galardón literario creado en 1981 por el ayuntamiento de Villarreal, localidad situada en la Comunidad Valenciana, España.

Trayectoria 
Este premio acepta propuestas de todas las procedencias. Nació con la finalidad de premiar una novela en valenciano que tuviera potencial para ser publicada y fuera totalmente inédita. 

El primer certamen tuvo por nombre “Certamen Literario Ciutat de les Taronges”, fue en el año 1981 y contó con tres categorías: Premio Flor Natural, Premio Taronja d´or y Premio Taronja d’argent.

En el año 1982 el premio mantuvo su nombre pero cambió las categorías pasando a ser solo dos: Premi Taronja d ´or y Premi Nacional de Periodisme Mandarina d´or.

Al año siguiente dado el éxito se incluyeron dos categorías nuevas: Premi Tarongina d´argent y Premi Flor Natural.

El premio abre una nueva etapa en 1984 cambiando el nombre a Premis Ciutat de Vila-real, denominación que permanece intacta y con premio anual de 1984 a 2009. En 1984 las categorías son tres: Premi Flor Natural, Premi Taronja de Plata, Premi Taronjina de Plata.

En el año 1987 se cambian las categorías, que quedan así: Premi de Poesia y Premi d’Assaig, Al año siguiente, 1988, se añade a las categorías anteriormente citadas el Premi de Narrativa.

El premio mantiene misma vigencia y categorías hasta el año 2000 cuando se incluye el Premio al Teatro teniendo gran acogida y multitud de candidatos que presentaron sus obras.

Desde 2012 hasta 2016 el premio ha mantenido el nombre y una única categoría “Premi de Narrativa”. En 2017 se amplió una vez más: Obra en Valenciano y Obra en Castellano.

Actualmente el premio tiene como premio 6000 euros para la novela ganadora en Valenciano y 2000 euros la obra ganadora en Castellano.

La novela ganadora es publicada por la editorial elegida por el ayuntamiento, además de la cuantía económica.

Ganadores

Referencias

Enlaces externos 

 

Premios literarios de España
Premios establecidos en 1981